Росава:

Топоним 
 Росава (река) — река на Украине.
 Росава (Киевская область) — село Мироновского района Киевской области Украины.

Прочее 
 Росава (компания) — шинный завод на Украине.
 Росава — советский сорт озимого ячменя (создан в 1988 году).

Примечания